Kin Endate
Microsoft Kin

Veja também
Kim

Desambiguação